На данной странице перечислены чемпионы России по ралли-рейдам в абсолютном зачёте, и своих зачётных категориях.

Чемпионы

Примечания 

Ралли-рейды